Гражданская война в Римской империи 340 года — война между Константином II и Константом, сыновьями Константина Великого.

После раздела Римской империи в 337 году Константину II достались Галлия, Британия и Испания, а Константу — Италия, Африка, Константинополь и придунайские провинции. Братья чувствовали себя обделенными, учитывая положение Констанция II, который завладел всей восточной частью империи кроме Балканского полуострова.

Константин решил воспользоваться войной Константа с варварами и вторгся в Италию. В битве при Аквилее войска Константина потерпели поражение, а сам он был убит в сражении.

В результате войны Констант присоединил владения брата и на 10 лет объединил весь Запад империи. Стремясь заручиться поддержкой Констанция II, Костант передал ему во владение Константинополь.

Литература 
 DiMaio Michael, Frakes, Robert.  Constans I (337—350 A.D.) // De Imperatoribus Romanis (D.I.R.), An Online Encyclopedia of Roman Emperors

Гражданские войны в Древнем Риме
Войны Древнего Рима
Войны IV века
340 год